«The Greatest» — песня австралийской певицы и автора Сии при участии американского рэпера Кендрика Ламара, вышедшая 6 сентября 2016 года. Песня вошла в делюксовое переиздание её седьмого альбома This Is Acting. Песню написали Сия и Грег Кёрстин.

Отзывы 
Спенсер Корнхабер из журнала The Atlantic написал: «При отсутствии какого-либо социального контекста, это все ярко, красиво и невыразимо грустно».
Бруно Рассел из британской газеты  назвал концепцию песни «вдохновляющей» как «ясное послание: что мы можем изменить ситуацию и должны быть ‘The Greatest’, но для этого мы должны действовать сейчас».

Музыкальное видео 
В видеоклипе этой песни вместе с группой детей снялась 13-летняя Мэдди Зиглер, ранее уже участвовавшая в записях предыдущих клипов Сии, таких как «Chandelier» и «Cheap Thrills». Видео поставили сама Сия и австралийский режиссёр , хореографом танцевальных партий выступил . Оно было выпущено 6 сентября 2016 года.

Музыкальные критики посчитали клип посвящением массовому убийству в Орландо из-за ряда отсылок к теракту, многие участвовавшие в съёмках танцоры подтвердили это в социальных сетях.

Видео начинается и заканчивается с низким звуковым гулом. Затем появляются кадры с лежащими на полу людьми. Зиглер в парике чёрного цвета в полной тишине размазывает пальцами краску всех цветов радуги по своим щекам. Она освобождает 48 других молодых людей из тюремной клетки (49 — число погибших в результате теракта), но их свобода недолговечна. Позднее в кадре заметна изрешечённая пулями стена, после чего все танцоры падают на землю. В финальной сцене по лицу Мэдди Зиглер текут слёзы.

Живые выступления 
7 сентября 2016 года Сия впервые исполнила песню «The Greatest» на Apple Event, прошедшем в Сан-Франциско в Bill Graham Civic Auditorium во время презентации новой модели iPhone 7. Пятеро танцоров во главе с 13-летней Мэдди Зиглер выступали в телесного цвета балетных трико, а музыкальные клипы (кроме «The Greatest» был также исполнен «Chandelier») показывались одновременно на экране в фоновом режиме.

Чарты

Недельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

История релиза

Примечания

Ссылки 
  (официальное видео)
  (живое выступление на презентации Apple Keynote)
  (аудиоверсия с вокалом Кендрика Ламара на 2-й мин)
 Перевод песни The Greatest

Синглы RCA Records
Песни, написанные Сией
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Песни Сии
Песни Кендрика Ламара
Музыкальные видеоклипы, снятые Дэниелом Аскиллом